Dor - em inglês, pain
 Prazer incondicional de masoquistas

Pessoas
Sara Paín

Música
Pain (banda)
Pain (canção de Jimmy Eat World)
Pain (canção de Three Days Grace)
Ou ainda:
T-Pain - um rapper

Outros
Pain Gaming
Pain (Naruto)

Desambiguação